Bracciano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bracciano, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Braccianosjön – en kratersjö i regionen Lazio

Robotskapade Italienförgreningar